Чемпіонат Шотландії з футболу 1908—1909 — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Шотландії, що стартував 15 серпня 1908 та фінішував 30 квітня 1909. Це 19-й сезон чемпіонату Шотландії. Свій дев'ятий титул чемпіона здобув «Селтік».

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на wildstat 
 Чемпіонат Шотландії в базі даних Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1909
Шотландія
Шотландія